Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 7 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 Le tenant du titre Robin Söderling remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Jo-Wilfried Tsonga. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jürgen Melzer et Philipp Petzschner s'imposent en finale face à Michaël Llodra et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rotterdam

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2011
Tennis en février 2011